Fontanille est un patronyme français notamment porté par :

 Albin Fontanille (1883-1963), spéléologue français ;
 Gaston Fontanille (1883-), entrepreneur et escroc français ;
 Jacques Fontanille (1948-), professeur de Sémiotique à l'Université de Limoges, et créateur du Centre de Recherches Sémiotiques ;
 René Fontanille (1858-1941), homme politique français.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien